El paral·lel 12º sud és una línia de latitud que es troba a 12 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 12° de latitud sud, un grau de longitud equival a  109,287 km; la longitud total del paral·lel és de 39.344 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.327 km i a 8.675 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 12° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Malawi
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes Chizumulu i Likoma, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Moçambic - passa al sud de Gran Comore,  - Passa al nord d'Anjouan, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre l'illa Keeling del Nord i illa de Horsburgh,  Passa al nord de les illes Ashmore i Cartier i l'escull Hibernia, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Timor
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Bathurst,  Passa a través de l'Estret de Clarence - entre illa de Melville i el continent,  Passa a través del golf de Van Diemen
|-
| 
! scope="row" | 
| Terra d'Arnhem, Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Bocaut
|-
| 
! scope="row" | 
| Terra d'Arnhem, Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Castlereagh - Passa al sud de l'illa Mooroongga, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Elcho i Terra d'Arnhem (continent), Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Inglis i Terra d'Arnhem (continent), Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península del Cap York, Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa Vanatinai,  Passa al sud de l'illa de  Rennell,  Passa al sud de l'illa Vanikoro, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Tikopia, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al nord de Lima
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Rondônia Mato Grosso estat de Tocantins estat de Bahia
|- 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 11º sud
 Paral·lel 13º sud

Referències 

Línies de latitud